Bachmayr ist der Familienname folgender Personen:

 August Bachmayr (1918–1977), österreichischer Politiker
 Johann Nepomuk Bachmayr (1819–1864), österreichischer Dramatiker